Wojciech Dutka – polski dziennikarz 
 Wojciech Dutka – polski działacz na rzecz ochrony środowiska, założyciel i redaktor naczelny miesięcznika ”Przegląd Komunalny”
 Wojciech Dutka – polski pisarz i historyk, autor powieści historycznych i sensacyjnych